Allocazione statica della memoria
 Allocazione automatica della memoria
 Allocazione dinamica della memoria

Pagine correlate 
 Allocazione